Przemkowo peut désigner

Toponymie
en Pologne :

 Przemkowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Przemkowo, village de la voïvodie de Poméranie